Roaring Creek ist die Bezeichnung folgender geographischer Objekte:

In Belize:
 Roaring Creek (Belize), Siedliung im Cayo District, Belize
 Roaring Creek (Belize River), der Zufluss zum Belize River, welcher dem Ort den Namen gibt

In den Vereinigten Staaten
 Roaring Creek Township (Columbia County), Siedlung im Columbia County (Pennsylvania)
 Roaring Creek Rancheria, Indianerreservat im Shasta County (Kalifornien)
 Roaring Creek (North Carolina), Siedlung im Avery County (North Carolina)

 Roaring Creek Site 10 Dam

Hell-Roaring Creek ist die Bezeichnung folgender geographischer Objekte:
 Hell-Roaring Creek (Alberta), Fluss in Alberta, Kanada
 Hell-Roaring Creek (Nordwest-Territorien), Fluss in Nordwest-Territorien, Kanada